Oʻzbekiston PFL (2000) – 9. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 20 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Dustlik Jangibazar. Tytuł króla strzelców zdobył Jafar Irismetov, który w barwach klubu Dustlik Jangibazar strzelił 45 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
 So'g'diyona Dżyzak – Mash'al Muborak

Nieznany jest wynik tego meczu, jednak pewne jest, że drużyna So'g'diyona Dżyzak pokonała w nim zespół Mash'al Muborak i dzięki tego utrzymała się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2000 w piłce nożnej